Луковский — русская фамилия; имеет женскую форму ; встречается также в виде топонимов.

Персоналии 
 Луковский, Иван Александрович (род. 1935) — советский учёный-механик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Луковский, Игорь Владимирович (1909—1979) — советский сценарист и драматург.
 Орлик-Луковский, Казимир (1890—после 1940) — бригадный генерал Войска Польского.

Топонимы 
 Луковский — посёлок сельского типа в Моздокском районе республики Северная Осетия — Алания.
 См. также 
 Луковский сельсовет